

Toponymes

Australie 
 Riverview, une banlieue de Sydney
 Riverview, une banlieue d'Ipswich

Canada 
 Riverview, un hameau en Alberta
 Riverview, un quartier de Winnipeg
 Riverview, une ville du Nouveau-Brunswick
 Riverview, une circonscription électorale provinciale du Nouveau-Brunswick
 Riverview, un quartier d'Ottawa

États-Unis 
 Riverview, une ville d'Alabama
 Riverview, une ville de l'Arkansas
 , plusieurs villes en Californie
 Riverview, une ville du Colorado
 Riverview, une ville du Delaware
 , plusieurs villes de Floride
 Riverview, une ville de l'Indiana
 Riverview, une ville du Kansas
 , plusieurs villes du Kentucky
 , plusieurs villes du Maryland
 Riverview, une ville du Massachusetts
 Riverview (Michigan) :
 Riverview dans le comté de Newaygo
 Riverview dans le comté de Wayne
 Riverview, une ville du Mississippi
 Riverview, un village situé en banlieue de Saint-Louis dans le comté de Saint-Louis, dans le Missouri.
 , une communauté du comté de Morgan dans le Missouri.
 , un quartier de la ville de Saint-Louis dans le Missouri.
 Riverview, une ville du Montana
 Riverview, une ville du Nebraska
 Riverview, une ville de l'État de New York
 , plusieurs villes de l'Ohio
 , plusieurs villes de Pennsylvanie
 Riverview, une ville de Caroline du Sud
 , plusieurs villes du Tennessee
 , plusieurs villes en Virginie
 Riverview (Virginie Occidentale) 
 Riverview (Wisconsin) 
 Riverview (Wyoming)

Édifices 
 Riverview at Hobson Grove
 Riverview (Gatineau)

Voir aussi 
 River View (Alabama)